Milton da Cunha, cantor brasileiro, conhecido artísticamente como Teddy Milton
Mílton da Cunha Mendonça, jogador de futebol brasileiro
Milton Reis da Cunha Júnior, carnavalesco brasileiro, conhecido como Milton Cunha

Desambiguação